Bundestagswahlkreis 220 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis München-West/Mitte (2017)
 Bundestagswahlkreis München-Süd (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis München-Ost (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Schwandorf (1976 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Regensburg (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Bayreuth (1949 bis 1961)